Emilia steht für:

 den weiblichen Vornamen Emilia
 die schwedisch-äthiopische Sängerin Emilia Rydberg, siehe Emilia (Sängerin)
 eine Region Norditaliens, siehe Emilia (Region)
 den Film Emilia (Film)
 eine Pflanzengattung aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae), siehe Emilia (Gattung)

Siehe auch
 Emilie